Almedina — parte antiga de diversas cidades do Magrebe
Almedina (Coimbra) — freguesia de Coimbra, Portugal
Almedina (Espanha) — município na província de Ciudad Real, Espanha

Desambiguações de topônimos